Хейдеман, Хейдеманн, Хайдеман, Хайдеманн () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хейдеман, Генрих (1842—1889) — немецкий археолог.
 Хейдеман, Гюнтер (1914—1986) — немецкий офицер-подводник.
 Хейдеманн, Ханс (1896—1925) — эстонский политик и государственный деятель.

См. также 
 Гейдеман
 Хайдеман